Oh Land – cantante e musicista danese
Oh Land – album dell'omonima cantante
Oh Land – EP della cantante di cui sopra